Йо Зи́фферт (;  — ) — швейцарский автогонщик, добивавшийся успехов в Формуле-1, гонках 24 часа Ле-Мана, победитель Targa Florio 1970 года. Первый пилот из Швейцарии, выигравший гонку чемпионата мира Формулы-1.

Формула-1 
Йо Зифферт дебютировал в Формуле-1 в 1962 году. Зифферт принял участие в 5 Гран-при сезона из 9 за частные команды Écurie Nationale Suisse и Écurie Filipinetti на автомобилях Lotus (21 и 24). В  он купил Lotus 24-BRM у Filipinetti и стал независимым пилотом, основав собственную команду Siffert Racing Team. На Гран-при Франции гонщик впервые финишировал в очковой зоне, заняв 6 место.

В  Зифферт продолжил выступать в составе собственной команды. Со второго этапа сезона в Нидерландах его автомобилем был Brabham BT11, на котором он финишировал четвёртым в Германии. В конце сезона Йо Зифферт стал пилотом частной команды RRC Walker Racing Team, продолжая выступать на Brabham B11, и в первой же гонке за неё, на Гран-при США 1964 года, завоевал первый подиум в карьере. По итогам сезона занял 10 место в личном зачёте.

Впрочем, дальнейшие три сезона в команде Роба Уокера (—, с Гран-при Бельгии 1966 года — на Cooper T81) подиумов Зифферту не принесли. В 1966 году он набрал очки лишь однажды (за 4 место в Гран-при США).

Прорыв в выступлениях Зифферта в команде Уокера случился в 1968 году, с приобретением командой Lotus 49. Первая гонка Зифферта на этой машине состоялась в Испании. В Монако он стартовал третьим, а в Гран-при Великобритании одержал свою первую победу в Формуле-1, став первым швейцарцем, выигравшим зачётный Гран-при в «королевских гонках». В финале сезона в Мексике Зифферт впервые в карьере стартовал с поула, но из-за технических проблем финишировал лишь шестым. По итогам сезона занял 7 место.

В 1969 году Зифферт проводил шестой сезон в команде Уокера, продолжая выступать на Lotus (49B). Он начал сезон удачно, придя четвёртым в Гран-при ЮАР и завоевав подиумы в Гран-при Монако и Нидерландов. Однако затем Зифферт не набрал ни одного очка, несмотря на высокие стартовые позиции в Германии, США и Мексике (в двух последних гонках он очень рано сошёл с дистанции). В общем зачёте Зифферт стал 9-м.

В 1970 году Йо Зифферт впервые был пилотом заводской команды в Формуле-1. Он представлял дебютировавшую в «королевских гонках» команду March. Несмотря на удачный дебют March (48 очков, 3 место в Кубке Конструкторов), Зифферт не набрал в 1970 ни одного очка.

В  перешёл в BRM и провёл самый удачный сезон Формулы-1 в карьере (оказавшийся последним). Трижды стартовал с первого ряда, выиграл Гран-при Австрии, завоевав «большой шлем» (старт с поула, лидирование от старта до финиша, лучшее время круга), пришёл вторым в финале сезона — Гран-при США. Набрал 19 очков, итогом стало 5 место в общем зачёте.

Последней гонкой Йо Зифферта стала внезачётная гонка Rothmans World Championships Victory race в Брэндс-Хэтче. В ней швейцарец стартовал с поула. Но на 15 круге гонки его машину перевернуло, она загорелась, и Зифферт умер от асфиксии.

Статистика стартов

Результаты выступлений в Формуле-1

Результаты выступлений в чемпионате мира 

|-
!rowspan=3|
!
!rowspan=2|
!rowspan=2| 1,5 L4
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|
||||

|

||||||||||||||
|-
!
!BRM P56 1,5 V8
||||||

||

||||||||
|-
!
!Siffert Racing Team
!
!BRM P56 1,5 V8
!

||||||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=2|Siffert Racing Team
!
!rowspan=3|BRM P56 1,5 V8
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|
|

||||||||||
|-
!
||||||||||||||||

||||||
|-
!
!
!
!BRM P56 1,5 V8
!

||||||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|
!
!BRM P60 1,9 V8
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
|

||||||||||
|-
!
||||||||||||||||

||||||||
|-
!
!
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
!

||||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||||||

|-
!Lotus 49
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
|

||||||||||||||
|-
!Lotus 49B
||||||||||||

|
|-
!
!
!Lotus 49B
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

||||

|-
!
!March Engineering
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Yardley Team BRM
!BRM P153
!rowspan=2|BRM P142 3,0 V12
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||

|-
!BRM P160
|

||||
|}

Внезачётные гонки Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 Профиль на statsf1.com
 

Автогонщики Швейцарии
Пилоты Формулы-1 из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии
Гонщики, погибшие во время заездов